Salsinha ist der Familienname folgender Personen:

 Eusébio Salsinha (* 1962), osttimoresischer Freiheitskämpfer und Beamter 
 Gastão Salsinha (* 1974?), Soldat aus Osttimor
 Manuel Salsinha (* im 20. Jh.), Politiker aus Osttimor

Salsinha ist der okzitanische Name von Salsigne